Нахи — нахские народы.
 Нахи — бог мудрости (возможно, также божество луны) в арабской мифологии; в пантеоне самудских арабов выступает как бог-предок и покровитель народа, владыка страны, защитник верблюдов и колодцев.
 Нахи, Эстель (род. 1989) — ивуарийская футболистка.